Fontenla ist der Familienname folgender Personen:

 Jorge Fontenla (1927–2016), argentinischer Pianist, Dirigent und Komponist
 Jorge Gabriel Fontenla (* 1950), argentinischer Dirigent, Chorleiter und Musikpädagoge
 Norma Fontenla (1930–1971), argentinische Balletttänzerin